Прутень — село у Фалештському районі Молдови.
 Прутень — згідно з міжнародною анатомічною термінологією, зовнішній чоловічий статевий орган.

Див. також 

 Прутня

Посилання 
 ПРУТЕНЬ Словопедія